Кутырев — фамилия; имеет женскую форму Кутырева.
 Кутырев, Алексей Михайлович (1902—1969) — советский партийный и государственный деятель.
 Кутырев, Владимир Викторович (род. 1952) — советский и российский учёный-микробиолог, академик РАМН (2011), академик РАН (2013).
 Кутырев, Гавриил Яковлевич (1887—1944) — участник Гражданской войны, временный командующий 5-й армией РККА, есаул.
 Кутырев, Евгений Иванович (1918—1990) — советский архитектор, лауреат Государственной премии.
 См. также 
 Кутырева — название населённых пунктов.
 Аросьева, Елена Владимировна (ур. Кутырёва; р. 1984) — российская актриса театра и кино.